Sampietro ist der Familienname folgender Personen:

 Mercedes Sampietro (* 1947), spanische Schauspielerin
 Ines Isabella Sampietro (1905–1982), bürgerlicher Name der Schauspielerin Isa Miranda